Карранке ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 25 км². Население — 4067 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Покровителями города считаются Сантисимо Кристо де ла Фе и святая Мария Магдалена.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо